Schoppmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Schoppmeyer (1857–1922), deutscher Typograf